Ке́вин Са́лливан ():  (род. 1949) — американский политик-демократ.
  (род. 1949) — американский рестлер.
 Салливан, Кевин (род. 1955) — канадский писатель, режиссёр, продюсер фильмов и телевизионных программ.
  (род. 1974) — канадский бегун на короткие дистанции.